Strahlungszone bezeichnet
in der Physik und technischen Anwendungen allgemein einen Bereich der Strahlung
in der Astrophysik eine Zone im Inneren eines Sterns, siehe Sonne#Strahlungszone_und_Konvektionszone
in der Wärmetechnik einen Abschnitt eines Wärmeübertragers; siehe Strahlungsheizfläche